Природоохоронні території в Естонії — це національні парки (), природні заповідники (looduskaitseala), ландшафтні заповідники (maastikukaitseala) й природні парки (looduspark) та інші охоронювані природні об'єкти.

Станом на 31 грудня 2016 року в Естонії існувало в цілому 3864 природоохоронні об'єкти, до яких належать:
 5 національних парків;
 158 природних заповідників;
 152 ландшафтні заповідники та природні парки;
 80 захищених територій, режим охорони яких регулюється ще радянськими законами і повинен бути оновлений;
 534 парки і лісонасадження;
 335 заказників;
 1426 захищених місць постійного проживання (біотопів та оселищ) окремих видів флори та фауни;
 20 природоохоронних об'єктів, діяльність яких регулюється на рівні органів місцевого самоврядування;
 1153 окремі охоронювані природні об'єкти (пам'ятки природи).

У 2017 році (станом на 11 вересня) було внесено до реєстру навколишнього середовища Естонії ще 3 природні та 1 ландшафтний заповідники.

Національні парки

Природні заповідники

Ландшафтні заповідники

Природні парки

Примітки

Посилання 
 EELIS: Інформаційна система природи Естонії 
 Реєстр навколишнього середовища Естонії  
 Protected Planet 
 Important bird areas of Estonia  (BirdLife International)

 

Національні парки Естонії
Заповідники Естонії
Природоохоронні території Естонії
Списки:Естонія